Singra kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Singra (underdistrikt i Bangladesh),

Spanien 

 Singra (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar